Tetuan (franska: Province de Tétouan, arabiska: إقليم تطوان) är en provins i Marocko. Den ligger i regionen Tanger-Tétouan, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Provinshuvudstad är Tétouan och näststörsta stad är Fnideq.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Tanger-Tétouan